Галибин — русская фамилия.

 Галибин, Александр Владимирович (род. 1955) — российский актёр театра и кино, режиссёр, телеведущий.
 Галибин, Константин Всеволодович (род. 1918) — кандидат педагогических наук, доцент Университета имени Лесгафта.
 Галибин, Николай Иванович (1919—1972) — Герой Советского Союза.
 Галибин, Сергей (1970—2015) — украинский радиоведущий, шоумен, продюсер "Радио "Пятница".